Orubica est un toponyme qui peut désigner :
Orubica, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Gradiška et dans la République serbe de Bosnie ;
Orubica, un village de Croatie situé dans la municipalité de Davor, comitat de Brod-Posavina.